Сен-Марте́н-де-Ніже́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 85 км на північ від Орлеана, 20 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 575 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1618,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Мартен-де-Ніжель
 Сен-Мартен-де-Ніжель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-Ніжель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар